Stéphane Gomes Gonçalves (1996. május 2. –) svájci labdarúgó, a Lausanne középpályása.

Források 
Stéphane Gonçalves adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1996-ban született személyek
Portugál labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek